Obiekty w Warszawie:
 Kępa Potocka – nieistniejąca już wyspa na Wiśle, następnie część miasta Warszawa
 Kępa Potocka – osiedle mieszkaniowe na Żoliborzu
 Park Kępa Potocka – park położony wzdłuż Łachy Potockiej

Przypisy